Инсти́нкт, может означать:
 Инстинкт — совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме сложного автоматического поведения.
 Инстинкт — фильм 1999 года с Энтони Хопкинсом в главной роли.
 Инстинкт — телесериал 2017 года с Аланом Каммингом в главной роли.
 Instinct — компьютерная игра 2006 года.